Линье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10443.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к юго-востоку от Парижа, в 120 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 226 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 94 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 94 активных работали 84 человека (50 мужчин и 34 женщины), безработных было 10 (3 мужчины и 7 женщин). Среди 33 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век). Памятник истории с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об